Le mot forclusion a plusieurs sens :
 en droit, la forclusion éteint la possibilité d'agir en justice en raison de délais pour agir non respectés.
 en psychanalyse, la forclusion est un mécanisme de défense spécifique aux psychoses selon Lacan.
 en économie, la forclusion est définie de manière générale comme la capacité d'une firme détenant un pouvoir économique sur un marché d'affecter par son comportement la structure d'un autre marché.

Articles connexes (psychanalyse)
 Nom du  Père
 Approche lacanienne de la psychose